Xiazhai bezeichnet:

 Xiazhai (Dali) (下寨镇), Großgemeinde im Kreis Dali in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xiazhai (Pinghe) (霞寨镇), Großgemeinde im Kreis Pinghe in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiazhai (Lulong) (下寨乡), Gemeinde im Kreis Lulong in der chinesischen Provinz Hebei